Die Serie A 2015/16 war die 84. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 23. August 2015 mit der Partie zwischen Hellas Verona und der AS Rom und endete am 15. Mai 2016 mit dem 38. Spieltag.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2015/16 qualifizierten sich die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison (Serie A 2014/15), die beiden besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison (Serie B 2014/15) sowie der Sieger der vorherigen Zweitliga-Aufstiegs-Play-Offs (Aufstiegs-Play-Offs der Serie B 2014/15). Zu diesen Mannschaften gehören:

Die 17 besten Mannschaften der vorigen Saison:

Die zwei besten Mannschaften der vorigen Zweitligasaison:
 FC Carpi
 Frosinone Calcio

Der Sieger der Zweitliga-Aufstiegs-Play-Offs:
 FC Bologna

Die Tabelle stellt eine Übersicht aller Vereine zu Saisonbeginn der Spielzeit 2015/16 dar. Präsidenten, Trainer und Kapitäne sind nach Nachnamen sortierbar, Trainerwechsel werden gesondert aufgeführt (siehe Trainerwechsel der Serie A 2015/16). Die Vereine sind nach den Heimatstädten sortiert.

Statistiken

Tabelle

Heim- und Auswärtstabelle

Hin- und Rückrundentabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf

Punkteübersichtstabelle

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Vorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Scorerliste 
Bei gleicher Anzahl von Punkten sind die Spieler nach Toren, bei gleicher Anzahl von Toren alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Höchstwerte der Saison 
 meiste Siege: Juventus Turin (29)
 meiste Heimsiege: SSC Neapel und Juventus Turin (je 16)
 meiste Auswärtssiege: Juventus Turin (13)
 meiste Unentschieden: US Sassuolo Calcio und Hellas Verona (je 13)
 meiste Heimunentschieden: US Sassuolo Calcio und Chievo Verona (je 8)
 meiste Auswärtsunentschieden: Hellas Verona (7)
 meiste Niederlagen: Frosinone Calcio (23)
 meiste Heimniederlagen: FC Bologna, Frosinone Calcio, US Palermo, Udinese Calcio und Hellas Verona (je 9)
 meiste Auswärtsniederlagen: Frosinone Calcio (14)
 wenigste Siege: Hellas Verona (5)
 wenigste Heimsiege: Hellas Verona (4)
 wenigste Auswärtssiege: Hellas Verona (1)
 wenigste Unentschieden: Juventus Turin (4)
 wenigste Heimunentschieden: Inter Mailand und Juventus Turin (je 2)
 wenigste Auswärtsunentschieden: Juventus Turin (2)
 wenigste Niederlagen: AS Rom (4)
 wenigste Heimniederlagen: SSC Neapel (0)
 wenigste Auswärtsniederlagen: AS Rom (3)
 längste Siegesserie: Juventus Turin (15 Spiele, von Spieltag 11 bis Spieltag 25)
 längste Unentschiedenserie: Atalanta Bergamo (3 Spiele, von Spieltag 20 bis Spieltag 22), FC Bologna (3 Spiele, von Spieltag 26 bis Spieltag 28), FC Carpi (3 Spiele, von Spieltag 26 bis Spieltag 28), AC Florenz (3 Spiele, von Spieltag 29 bis Spieltag 31), CFC Genua (3 Spiele, von Spieltag 10 bis Spieltag 12), Inter Mailand (3 Spiele, von Spieltag 7 bis Spieltag 9), AS Rom (3 Spiele, von Spieltag 18 bis Spieltag 20), US Sassuolo Calcio (3 Spiele, von Spieltag 16 bis Spieltag 18), Udinese Calcio (3 Spiele, von Spieltag 22 bis Spieltag 24) und Hellas Verona (3 Spiele, von Spieltag 20 bis Spieltag 22)
 längste Niederlagenserie: CFC Genua (5 Spiele, von Spieltag 14 bis Spieltag 18)
 längste Serie ohne Sieg: Hellas Verona (22 Spiele, von Spieltag 1 bis Spieltag 22)
 längste Serie ohne Unentschieden: Juventus Turin (17 Spiele, von Spieltag 9 bis Spieltag 25)
 längste Serie ohne Niederlage: Juventus Turin (26 Spiele, von Spieltag 11 bis Spieltag 36)
 meiste Tore: AS Rom (83)
 meiste Heimtore: SSC Neapel (49)
 meiste Auswärtstore: AS Rom (39)
 meiste Gegentore: Frosinone Calcio (76)
 meiste Heimgegentore: US Palermo und Hellas Verona (je 30)
 meiste Auswärtsgegentore: Frosinone Calcio (50)
 wenigste Tore: FC Bologna (33)
 wenigste Heimtore: Frosinone Calcio und Udinese Calcio (je 18)
 wenigste Auswärtstore: FC Bologna und Hellas Verona (je 13)
 wenigste Gegentore: Juventus Turin (20)
 wenigste Heimgegentore: Juventus Turin (6)
 wenigste Auswärtsgegentore: Juventus Turin (14)
 beste Tordifferenz: Juventus Turin (+55)
 beste Heimtordifferenz: SSC Neapel (+37)
 beste Auswärtstordifferenz: Juventus Turin (+24)
 schlechteste Tordifferenz: Frosinone Calcio (−41)
 schlechteste Heimtordifferenz: Hellas Verona (−10)
 schlechteste Auswärtstordifferenz: Frosinone Calcio (−33)
 meiste Spiele zu Null: Juventus Turin (22)
 wenigste Spiele zu Null: Hellas Verona (3)
 meiste erhaltene Strafstöße: Lazio Rom und FC Turin (je 11)
 wenigste erhaltene Strafstöße: US Palermo (1)
 meiste verwandelte Strafstöße: Lazio Rom und FC Turin (je 9)
 wenigste verwandelte Strafstöße: FC Empoli und US Palermo (je 1)
 meiste Eigentore: CFC Genua, AS Rom, FC Turin und Chievo Verona (je 3)
 wenigste Eigentore: FC Bologna, FC Carpi, AC Florenz und SSC Neapel (je 0)
 höchster Sieg (mit sechs Toren Differenz): SSC Neapel – FC Bologna 6:0 (34. Spieltag)
 torreichstes Spiel (mit je sieben Toren): Sampdoria Genua – FC Carpi 5:2 (1. Spieltag) und Lazio Rom – Hellas Verona 5:2 (25. Spieltag)

Die Gewinner einer Partie sind jeweils fett markiert. Stand: Saisonende

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach den Standorten sortiert.

Trainerwechsel

Meistermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben.

 Kingsley Coman (1/-), Mauricio Isla (1/-) und Fernando Llorente (1/-) verließen den Verein im August.

Wissenswertes

Besonderheiten 
 Im Februar 2015 gab der italienische Fußballverband bekannt, dass die Serie-A-Spielzeit 2015/16 früher beginnen und enden wird als üblich. Damit kam der Verband einer Bitte von Nationaltrainer Antonio Conte nach, um genügend Zeit für die Vorbereitung der italienischen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft 2016 zu haben.
 Am 25. Oktober 2015 debütierte der erst 16-jährige Gianluigi Donnarumma für den AC Mailand als bisher jüngster Torwart in der Serie A.

Statistik 
 Am 18. April 2015 gelang dem FC Carpi der vorzeitige Aufstieg in die Serie A. Der Verein spielte zuvor noch nie in der Serie A und ist damit der 64. Verein, der sich für die höchste Spielklasse im italienischen Fußball qualifizieren konnte. Am 16. Mai 2015 gelang Frosinone Calcio ebenfalls der vorzeitige Aufstieg. Auch Frosinone spielte noch nie zuvor in der Serie A und ist somit der 65. Verein, der sich für die höchste Spielklasse qualifizieren konnte.
 Fünf Städte (Genua, Mailand, Rom, Turin und Verona) sind in dieser Spielzeit mit je zwei Vereinen in der Serie A vertreten, die damit die Hälfte der teilnehmenden Mannschaften stellen.

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Serie A (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia 2015/16
 Ewige Tabelle der Serie A
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Lega Pro 2015/16
 Serie A
 Serie B 2015/16

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16